Leganes (Iloilo), een gemeente in de Filipijnse provincie Iloilo. 
 Leganés, een gemeente in de Spaanse provincie Madrid;